Максари — хутор в Клетском районе Волгоградской области России. Входит в состав Перелазовского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
Хутор Максарев входил в юрт Распопинской станицы Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского.

По Первой Всероссийской переписи населения 1897 года в хуторе было 54 двора, 297 душ обоего пола. Из них : 293 человека казаков, 3 - мещане,

крестьян - 1 человек. Все - православного вероисповедания, великороссы.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года № 1003-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Клетского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Перелазовского сельского поселения.

География 
Расположен в западной части региона, в степи, у подножия Донской гряды, являющейся частью Восточно-Европейской равнине, по обоим берегам реки Крепкая.

Уличная сеть состоит из четырёх географических объектов: ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Молодёжная, ул. Центральная.

Абсолютная высота 95 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 190 человек мужчин — 91, женщин — 99 ( 47,9 и 52,1 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 92 % от общей численности населения в 187 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
подъезд от автомобильной дороги «Михайловка (км 15) — Серафимович — Суровикино» к х. Максари (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18А-2-11).

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Клетского района